Stora Skärsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Skärsgöl (Långemåla socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (7,87 ha)
Stora Skärsgöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn